Говея () — португальська власна назва.

Топоніми

Говея — муніципалітет.
 Говея (Алфандега-да-Фе) — парафія.